Pingu – brytyjsko-szwajcarski serial animowany dla dzieci o pingwinku Pingu. W Polsce emitowany na kanale TVP1 w Wieczorynce w 1995 roku oraz na kanale MiniMini i JimJam w 2010 roku.

W 1997 roku powstał specjalny odcinek, trwający 25 minut.

Wersja polska (MiniMini, 2006) 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini – START INTERNATIONAL POLSKA
Lektor tytułów odcinków: Jan Czernielewski
Tytuł polskie: Alicja Pietruszka
Reżyseria, dźwięk i montaż: Sławomir Czwórnóg
Lektor tytułu serialu i tytułów odcinków: Jan Czernielewski
Lektor tyłówki: Jan Czernielewski (sezon 1-4)

Postacie 
 Pingu – tytułowy mały pingwin białooki, który lubi się bawić. Znany jest ze swojego charakterystycznego „Noot Noot”.
 Mama – troszczy się o swojego synka, ale kiedy jest potrzeba zwraca mu uwagę.
 Tata – lubi się bawić z Pingu, ale gdy czasami jest zmęczony po pracy, nie ma na to ochoty.
 Pinga – malutka siostrzyczka Pingu. Kiedyś Pingu był o nią zazdrosny, a teraz świetnie się dogadują. Pinga nie lubi, kiedy starszy brat zabiera jej ukochaną zabawkę – niebieskiego króliczka.
 Robby – weddelka arktyczna, jeden z przyjaciół Pingu. Bardzo lubi się z nim bawić (i kraść mu rybki).
 Pingo – kiedyś wróg, dziś przyjaciel. Zarozumiały Pingo przechwalał się, że wygra zawody, ale gdy był w potrzasku, Pingu pomógł mu, chociaż meta była bardzo blisko. Czasami lubi się z nim podroczyć, ale jak przyjaciele to przyjaciele.
 Pingg – podobnie jak Pingo.
 Pingi – koleżanka Pingu. Najpierw pingwinek jej nie lubił, ale potem się zaprzyjaźnili. Podobno jest w nim zakochana.
 Dziadek – dobry nauczyciel muzyki, czasami odwiedza wnuczęta.
 Pengo – pingwin mały, który lubi Pingu.
 Pango – młodszy brat Penga.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Filmy o pingwinach
Seriale telewizyjne emitowane od 1986
Seriale telewizyjne zakończone w 2006
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane
Szwajcarskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne HiT Entertainment